El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2008 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Alamodome de San Antonio, Texas. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kansas, que lograban su tercer campeonato, el primero desde 1988, derrotando en la final a la Universidad de Memphis, en su segunda aparición en una final tras la que perdió en 1973 ante UCLA. Mario Chalmers, de los Jayhawks, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Por primera  única vez hasta el momento, los cuatro equipos que aparecían en los rankings en el número uno de sus respectivas fases regionales alcanzaron todos ellos la Final Four.

Equipos 

†Ganador y perdedor de la ronda previa.

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda previa – Dayton, Ohio
El ganador avanza a la fase East Regional vs. North Carolina.

East Regional – Charlotte, North Carolina

Final Regional

Midwest Regional – Detroit, Michigan

Final Regional

South Regional – Houston, Texas

Final Regional

West Regional – Phoenix, Arizona

Final Regional

Final Four – Alamodome, San Antonio, Texas

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2008
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA